Altana ima više značenja:
 Altana, Treviso
 Altana, Udine